Brandtaucher steht für:
 das von Wilhelm Bauer im Jahr 1850 konstruierte erste deutsche U-Boot, siehe Brandtaucher
 eine Uhrenmarke des Uhrenherstellers Richard Bethge